Esta é uma lista de Futebolistas do Futebol Clube de Vizela.

Por temporada

2011-12

2016-17 
guarda-redes:1 Tiago Guedes, 13 Pedro Albergaria, 84 Paulo Ribeiro
defesa:2 Márcio Cordeiro, 3 Fábio Ervões, 4 João Cunha, 6 Elízio, 22 Dani Coelho, 26 Miguel Oliveira, 30 João Pedro, 33 João Sousa, 39 Koffi Kouao, 44 Cláudio.
médio:5 Alex Porto, 8 Tiago Martins, 10 Luís Ferraz, 17 Diogo Lamelas, 21 André Pinto, 23
Homero Calderón, 28 Tiago Ronaldo, 42 Helinho, 66 Dani Soares, - Francis Cann, 18 Okoli.
Avançados: 7 Felipe Augusto, 9 Felipe Martins, 11 Prince Bonkat, 19 Kukula, 20 Mário Mendonça, 24 Goualy Magique, 70 Panin Boakye, 90 Carlos Fortes, 95 Aziz, 99 João Vieira, - Sèrge Kevyn

2017-18

O Treinador 
Armando Evangelista Macedo Freitas e é o treinador responsável pelo sucesso do Vizela esta temporada 2012-2013, sendo por isso também responsável pela manutenção na Segunda_Liga. Armando Evangelista é um treinador pouco experiente, pois é o 1º ano em frente um clube sénior, uma vez que veio dos júniores (a) do Vitória Sport Clube, que comandou durante três temporadas seguidas (de 2009-2010 a 2011-2012).

Futebolistas do Futebol Clube de Vizela